Resum de l'activitat de la temporada 1981-1982 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Resultats finals 
 Campió: RC Celta de Vigo.
 Ascens a Primera divisió: RC Celta de Vigo, UD Salamanca, CD Málaga.
 Descens a Segona divisió: Cádiz CF, Hèrcules CF, CE Castelló.
 Ascens a Segona divisió: Barcelona Atlètic, Cartagena FC, Palencia CF, Xerez CD.
 Descens a Segona divisió B: Burgos CF, AD Almería, Llevant UE, Getafe Deportivo.
 Màxim golejador:  Pichi Lucas (Celta de Vigo).

Notes

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions esportives del 1981
Competicions esportives del 1982